Die Saison 1945/46 war die dritte Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor firmierte.

Neulinge 
Nachdem die Saison 1944/45 noch mit 13 Mannschaften ausgetragen wurde, die alle auch in der Spielzeit 1945/46 in der Liga vertreten waren, kamen zu Saisonbeginn die Mannschaften des CF Monterrey, San Sebastián de León und CD Tampico hinzu.

Besonderheiten 
Bereits der erste Spieltag, der am 19. August 1945 ausgetragen wurde, wartete mit einigen Paukenschlägen auf: der amtierende Meister España verlor zum Saisonauftakt, wie in den beiden Jahren zuvor, auf eigenem Platz gegen ein Team aus Orizaba, diesmal gegen Moctezuma mit 4:6. Auch der kommende Meister Veracruz startete mit einer Heimniederlage gegen den Hauptstadtverein América (2:3), der in dieser Saison mehr Gegentore erhielt als in jeder anderen Spielzeit. Atlante gewann beim CD Tampico mit 10:3 und schaffte den ersten zweistelligen Sieg in der Geschichte der Primera División. Noch deutlicher gewann am selben Tag der Puebla FC, der sich mit 8:0 gegen den CD Marte durchsetzen konnte.

Am zweiten Spieltag sorgte erneut Moctezuma für Aufsehen bzw. vielmehr ihr Spieler Martín Cuburu, der beim 6:0-Sieg gegen den CF Monterrey alle sechs Tore erzielte. Doch für Monterrey sollte es noch schlimmer kommen. Drei Wochen später befand sich die Mannschaft auf der Anreise zu einem Auswärtsspiel beim CD Oro, als der Bus in dem Ort San Juan de los Lagos unweit von Guadalajara in einen Unfall verwickelt wurde und Feuer fing. Acht Spieler erlitten stärkere Verbrennungen und zwei von ihnen, Enrique Lizano und Guillermo Vidal, erlagen etwa drei Monate später ihren schweren Verletzungen und starben. Im Laufe der Saison kassierte Monterrey einige herbe Niederlagen, darunter drei in zweistelliger Höhe. Ihre bitterste Schlappe bezogen sie am 26. Mai 1946 mit 0:14 beim kommenden Meister Veracruz. Am Saisonende belegte Monterrey mit 133 Gegentoren den letzten Tabellenplatz und zog sich freiwillig zurück, denn Absteiger gab es zu jener Zeit noch nicht.

Spiele mit den meisten Toren 
Die meisten Tore fielen in den Begegnungen zwischen Veracruz und Monterrey (14:0) sowie Atlante und Monterrey (10:4). Nur ein Tor weniger fiel in der Partie zwischen Tampico und Atlante, die 3:10 endete.

Rekorde für die „Ewigkeit“ 
Der 14:0-Erfolg des CD Veracruz über den CF Monterrey vom 26. Mai 1946 ist der höchste Sieg in der Geschichte der mexikanischen Primera División. Außerdem sind die 121 Tore von Atlante und die 105 Tore des CD Veracruz die meisten Tore, die je zwei Mannschaften in der Geschichte der Primera División erzielt haben. Gleichzeitig sind die 133 Gegentore des CF Monterrey und die 101 Gegentore des Club América die meisten Tore, die je zwei Mannschaften in der Geschichte der Primera División hinnehmen mussten.

Gesamtjahrestabelle 1945/46 

|}

1 Gemäß den Aufzeichnungen von RSSSF wurden A.D.O. zwei Punkte abgezogen.

Kreuztabelle zur Saison 1945/46 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1945/46 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com

1945
Fußballsaison 1945/46